Adam Horowitz – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Al Horowitz – scacchista e giornalista statunitense
 Anthony Horowitz – scrittore e sceneggiatore inglese
 Gary Horowitz – fisico statunitense
 Irwin Horowitz – astronomo statunitense
 Isaiah Horowitz (Shelah ha-Kadosh) – rabbino e religioso boemo
 Margherita Horowitz (pseudonimi: Margherita Horovitz, Margareth Horowitz e Margaret Horowitz) – attrice italiana
 Paul Horowitz – fisico statunitense
 Scott Horowitz – astronauta statunitense
 Vladimir Horowitz – pianista russo

 Cratere Horowitz – cratere sulla superficie di Marte